Ida Bindschedler (1854-1919), Zwitserse onderwijzeres en schrijfster
 Denise Bindschedler-Robert (1920-2006), Zwitserse hooglerares, advocate en rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 Maria Bindschedler (1920-2006), hooglerares en taalkundige
 Robert Bindschedler (1844-1901), Zwitsers ondernemer
 Rudolf Bindschedler (militair) (1827-1899), Zwitsers militair
 Rudolf Bindschedler (jurist) (1915-1991), Zwitsers jurist

Zwitserse achternaam